Tutte le ore feriscono... l'ultima uccide (Le deuxième souffle) – film francese del 1966 diretto da Jean-Pierre Melville
Le deuxième souffle – film francese del 2007 diretto da Alain Corneau